В 2009 году победительницей британского турнира Большого шлема в парном разряде среди девушек стала интернациональная пара Ноппаван Летчивакан / Салли Пирс.

Общая информация 
В 7-й раз в истории турнира и 2-й год подряд титул покоряется представительнице Австралии.

Третий год подряд победительницей турнира становится пара теннисисток, представляющих разные страны. Впервые с 2003 года одна из них представляет Восточную Азию.

Посев 

  Лора Робсон /  Слоан Стивенс (Отказ)
  Кристина Младенович /  Сильвия Нирич (Финал)
  Тимея Бабош /  Айла Томлянович (Второй раунд)
  Ульрикке Эйкери /  Жофия Шушаний ''(Второй раунд)

<ol start="5">
  Дарья Гаврилова /  Ксения Кириллова ''(Полуфинал)
  Магда Линетт /  Хезер Уотсон ''(Второй раунд)
  Рихел Хогенкамп /  Лесли Керхоф ''(Первый раунд)
  Валерия Соловьёва /  Марина Заневская ''(Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания